Тута́н — фамилия и топоним.

Персоналии 
 Тутан, Джерри () — американский кёрлингист.
 Тутан, Себастьен () — канадский сноубордист.
 Тутан де Борегар, Пьер Гюстав (; 1818—1893) — майор армии США и генерал армии Конфедерации во время Гражданской войны.

Топоним 
 Тутан () — коммуна во Франции.